Jehuda Ben-Me’ir
 Jehuda Gilad
 Jehuda Harel
 Jehuda Lancry
 Jehuda Lejb Majmon
 Awraham-Jehuda Goldrat
 Cewi Jehuda
 Chajjim Jehuda
 Jisra’el Bar-Jehuda